Монторйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Монторйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монторйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Монторйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн